Кеп может означать:

Топонимы 
 Кеп — река в Удмуртии.
 Кеп — город в уезде Лангзянг, провинция Бакзянг, Вьетнам.
 Кеп — авиабаза ВВС Вьетнама.

См. также 
 Каеп — провинция и  город в Камбодже.
 Кепа (значения)
 Кепп
 Кэп
 Новый Кеп и Старый Кеп — деревни в Андрейшурском сельском поселении Балезинского района Удмуртии.
 Верхний Кеп — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинского района Удмуртии, сейчас часть деревни Нововолково.